Schnitzlein ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Schnitzlein (1898–1969), deutsch-brasilianischer Jurist

Personen mit einem ähnlichen Namen und häufiger Falschschreibung:

 Adalbert Schnizlein (1814–1868), deutscher Botaniker